UAE Tour 2021 var den 3. udgave af det emiratarabiske etapeløb UAE Tour. Cykelløbets syv etaper blev kørt fra 21. til 27. februar 2021 med start ved Al Dhafra Castle og mål i Abu Dhabi. Løbet var første arrangement på UCI World Tour 2021, efter at Tour Down Under og Cadel Evans Great Ocean Road Race i januar blev aflyst på grund af den globale coronaviruspandemi.

Før starten på 2. etape trak  alle sine ryttere ud af løbet, da en medarbejder på holdet blev testet positiv for COVID-19. Blandt rytterne var løbets førende, Mathieu van der Poel, som havde vundet 1. etape.

Slovenske Tadej Pogačar fra  vandt løbet med 35 sekunders forspring til Adam Yates fra .

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Sprintkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Trøjernes fordeling gennem løbet

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Startliste

Referencer

Eksterne henvisninger
 
 

2021
UCI World Tour 2021